Pio Lobato é um guitarrista e produtor musical brasileiro.

Natural de Belém, Pará, é formado em Música pela Universidade Federal do Pará.

Naturais de Belém (Pará)
Produtores musicais do Brasil
Guitarristas do Pará

Cônjuge: Karol Cardias